Hilbrich ist der Familienname von:

 Christian Hilbrich (* 1992), kanadisch-deutscher Eishockeyspieler
 Frank Hilbrich (* 1968), deutscher Theater- und Opernregisseur